Коня́ев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Коняев, Алексей Андреевич (1832—1908) — коммерции советник, представитель «Торгового дома братьев Коняевых» в Твери, купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин города Твери.
 Коняев, Алексей Николаевич ректор Луганского машиностроительного института
 Коняев, Анатолий Михайлович (1909—1992) — советский офицер-подводник, Герой Советского Союза.
 Коняев, Андрей Юрьевич (род. 1984) — российский журналист.
 Коняев, Аркадий Николаевич (1919—1993) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Коняев, Виктор Михайлович (1925—2016) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Коняев, Виталий Анатольевич (род. 1937) — советский и российский актёр.
 
 
 Коняев, Николай Михайлович (1949—2018) — русский писатель.
 Коняев, Пётр Михайлович (1922—1951) — военный лётчик, Герой Советского Союза.



См. также 
 Коняево
 Копняев